Mjelde:
 Erik (Nevdal) Mjelde (* 1984), un calciatore norvegese; fratello di Maren Mjelde 
 Mons Ivar Mjelde (1967, Osterøy), un allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese